La Serie B 2001-2002 (championnat d'Italie de football de ), connue comme « Serie bwin » (nom commercial), est la  de Serie B depuis sa création en 1929. 

20 équipes y prennent part : 13 provenant de la précédente Serie B et 7 nouvelles équipes. Parmi ces équipes figurent les reléguées de la Serie A 2000-2001, l'AS Bari, le SSC Naples, la Reggina Calcio et le Vicence Calcio qui prennent la place des promus, le Torino FC, le Plaisance FC, l'AC Chievo Vérone et le FBC Unione Venezia, et les promus de la Serie C1 2000-2001, le Calcio Côme, le FC Messine, le Modène FC et l'US Palerme qui prennent la place des relégués, le Trévise FC, l'AC Monza, le Ravenne Calcio et le Delfino Pescara.

Équipes engagées

Présentation 

Les vingt équipes participantes sont les suivantes :

Localisation des clubs engagés

Changements d'entraîneur

Compétition

Classement 

|}

Leader par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Statistiques

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée.

Classement des buteurs

Affluences moyennes

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football 2001-2002

Liens externes

Notes

Références 

2011-2012
Championnat Italie Football 2001-2002 D2
Championnat Italie Football 2001-2002 D2
Italie D2